Das Sydney Darts Masters 2015 war ein Dartturnier, das im August veranstaltet wurde. Es gehörte zu den World Series of Darts Events der PDC. Veranstaltungsort war die Qantas Credit Union Arena in Sydney.

Im Finale setzte sich Phil Taylor gegen Adrian Lewis mit 11:3 durch und verteidigte so seinen Titel. Außerdem erzielte Taylor den ersten 9-Darter bei einem World Series of Darts Event.

Qualifikation 

Das Teilnehmerfeld bestand aus 16 Spielern. Acht davon waren gesetzt und die anderen acht ungesetzt. Gesetzt waren die Top 8 des World Series of Darts Rankings, nach dem Dubai, Japan und Perth Darts Masters. Zudem hatten acht Spieler aus Ozeanien die Möglichkeit sich zu qualifizieren und waren ungesetzt.

Teilnehmerfeld 

Top 8 des World Series of Darts Rankings: 
1.  Phil Taylor
2.  Michael van Gerwen
3.  Peter Wright
4.  Gary Anderson
5.  Adrian Lewis
6.  James Wade
7.  Raymond van Barneveld
8.  Stephen Bunting

Ozeanien-Qualifikanten:

  Simon Whitlock
  Paul Nicholson
  Craig Caldwell
  David Platt
  Laurence Ryder
  Cody Harris
  Clinton Bridge
  Warren Parry

Setzliste

Turnierplan 

* Phil Taylor warf im achten Leg des Spiels einen 9-Darter.

Weblinks 
 Ergebnisse auf Darts1

Sydney Darts Masters
World Series of Darts 2015